Иван Чертков:
 Чертков, Иван Александрович (1924—2009) — гвардии старший сержант, лейтенант запаса (1953), полный кавалер Ордена Славы.
 Чертков, Иван Васильевич (1764—1848) — генерал-лейтенант, командир лейб-гвардии Преображенского полка.
 Чертков, Иван Дмитриевич (1796—1865) — действительный тайный советник, основатель первого в России детского приюта (1837), разработчик первого Устава Сберегательных касс.
 Чертков, Иван Терентьевич (1913—1974) — сержант, полный кавалер Ордена Славы.